My Song, album du pianiste américain Keith Jarrett sorti en 1978 ;
 My Song, album du guitariste américain Joe Pass sorti en 1993 ;

 My Songs, album du chanteur britannique Sting sorti en 2019.